Gloria Hooper (ur. 1992) – włoska lekkoatletka, sprintetka
 Gloria Hooper (ur. 1939) – brytyjska prawniczka i polityk, baronessa